Алессандро Бастони (; ) — итальянский футболист, защитник клуба «Интернационале» и сборной Италии. Чемпион Европы 2020 года.

Карьера 
Алессандро является воспитанником «Аталанты». Находится в системе клуба с семи лет. Начинал тренироваться в детстве под руководством отца, который был специалистом в школе Каннатезе.

С сезона 2016/17 привлекается к тренировкам с основным составом. 30 ноября 2016 года дебютировал за основной состав клуба в поединке Кубка Италии против «Пескары», выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч. 22 января 2017 года дебютировал в Серии А в поединке против «Сампдории», также отыграв весь матч в основе. До конца сезона принял участие ещё в двух поединках и помог команде занять итоговое четвёртое место в чемпионате.

Алессандро является основным игроком юношеских сборных Италии и их капитаном. Принимал участие в чемпионате Европы 2016 года среди юношей до 17 лет. На турнире сыграл все три матча.

Достижения 
«Интернационале»
 Чемпион Италии: 2020/21
 Обладатель Кубка Италии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2021, 2022

Италия
 Чемпион Европы: 2020

Государственные награды 
  Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (16 июля 2021) — в знак признания спортивных ценностей и национального духа, которые вдохновили итальянскую команду на победу на чемпионате Европы по футболу 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Интернационале»

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Интернационале»